Sledgehammer bzw. Sledge Hammer (deutsch: Vorschlaghammer) steht für:

 Sledge Hammer!, US-amerikanische Fernsehserie aus den 1980er-Jahren
 Sledgehammer (1983), US-amerikanischer Horrorfilm
 Sledgehammer (belgische Band), belgische Hardcore-Punk-Band
 Sledgehammer (englische Band), ehemalige englische NWBoHM-Band
 Sledgehammer (Lied), Song von Peter Gabriel aus dem Jahr 1986
 Sledgehammer (Rihanna-Lied), Song von Rihanna aus dem Jahr 2016
 AMD Opteron (K8) #Sledgehammer, der erste AMD-Opteron-Prozessor
 AMD Athlon 64 FX #Sledgehammer C0, zwei AMD-Prozessoren für Sockel 940
 Sledgehammer Games, US-amerikanischer Computerspielentwickler
 Operation Sledgehammer, Deckname einer geplanten Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Corvette C4 Callaway „Sledgehammer“, siehe Corvette C4 #Sledgehammer